Див. 

Тетяна Голіцина: 
 Голіцина Тетяна Борисівна (в заміжжі  Потьомкіна ; 1797-1869) — російська благодійниця, статс-дама, упорядниця кримського маєтку «Артек».
 Голіцина Тетяна Василівна (1783-1841) — статс-дама, благодійниця. Сторінки зі списками однофамільців-тезок